Grubhof ist der Ortsname von

 Grubhof (Auerbach), Ortsteil der Stadt Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Grubhof (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Grubhof (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Grubhof (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Grubhof (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Grubhof (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Grubhof (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Grubhof (Hofkirchen), Ortsteil des Marktes Hofkirchen, Landkreis Passau, Bayern
 Grubhof (Hutthurm), Ortsteil des Marktes Hutthurm, Landkreis Passau, Bayern
 Grubhof (Jetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Jetzendorf, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Grubhof (Nabburg), Ortsteil der Stadt Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Grubhof (Neukirchen vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Grubhof (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Grubhof (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Grubhof (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Grubhof (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Grubhof (Witzmannsberg), Ortsteil der Gemeinde Witzmannsberg, Landkreis Passau, Bayern
 Grubhof (Gemeinde Raxendorf), Ortsteil von Raxendorf, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Grubhof (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft der Gemeinde Taufkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Grubhof (Gemeinde Sankt Martin), Ortsteil von Sankt Martin bei Lofer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Siehe auch:
 Schloss Grubhof
 Grubhofer
 Grubhoffer
 Grubenhof
 Gruberhof